Madagh är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Berkane-Taourirt och regionen Oriental, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Madagh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Madagh är platt. Den högsta punkten i närheten är Azrou n-Taalellouchel,  meter över havet,  km sydost om Madagh. Runt Madagh är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Berkane,  km söder om Madagh. Trakten runt Madagh består till största delen av jordbruksmark. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Oriental (region)